W Polsce
 Kowalewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Szubin 
 Kowalewo – część wsi Komorowo w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Izbica Kujawska
 Kowalewo – wieś w woj. lubuskim, w pow. wschowskim, w gminie Szlichtyngowa 
 Kowalewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Wiśniewo 
 Kowalewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Drobin 
 Kowalewo – wieś w woj. podlaskim, w pow. kolneńskim, w gminie Kolno 
 Kowalewo – wieś w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Szemud 
 Kowalewo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Biała Piska 
 Kowalewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. chodzieskim, w gminie Margonin 
 Kowalewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Mieleszyn 
 Kowalewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. grodziskim, w gminie Kamieniec 
 Kowalewo – osada w woj. zachodniopomorskim, w powiecie gryfickim, w gminie Gryfice.
 Kowalewo – gromada w powiecie golubsko-dobrzyńskim
 
 Miejscowości na Białorusi
 Kowalewo – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Opsa.
Kowalewo – chutor w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Krupole.
Kowalewo – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Łużki.
Kowalewo – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Zaucie.

Zobacz też 
 Kowalewo Duże, Kowalewo Małe, Kowalewo Podborne, Kowalewo Pomorskie, Kowalewo-Boguszyce, Kowalewo-Góry, Kowalewo-Opactwo, Kowalewo-Skorupki, Kowalewo-Sołectwo

Linki zewnętrzne